Азиатско първенство по волейбол е волейболно състезание за национални отбори, на двугодишен цикъл и организирано от AVC, Азиатската волейболна федерация. Това е едновременно състезание за мъже и жени.

Първото азиатско първенство е организирано през 1975 в Австралия. Първоначално времето между първенствата не е точно установено, но след 1987 те се провеждат на всеки две години.

Резултати

Мъже

Жени

Таблица по медалите

Мъже

Жени

Вижте също 

Състезания по волейбол
Спорт в Азия